De Divizia Națională is de hoogste voetbalcompetitie in Moldavië die door de Moldavische voetbalbond wordt georganiseerd.

De competitie werd in 1992 opgericht na de onafhankelijkheid van Moldavië in opvolging van de competitie in de SSR Moldavië (een regionale competitie binnen het voetbalsysteem van de Sovjet-Unie). De kampioen plaatst zich voor de (voorronden van de) UEFA Champions League. De nummers twee en drie plaatsen zich, samen met de winnaar van de Beker van Moldavië, voor de (voorronden van de) UEFA Europa Conference League. De laagstgeklaseerde ploeg degradeert naar de Divizia A.

Kampioenen

SSR Moldavië (1945-1991)

Divizia Națională

Prestaties per club

Eeuwige ranglijst

Vetgedrukt de clubs die in 2021/22 in de hoogste klasse spelen.

Bronnen en referenties 
 Officiële website Divizia Nationala
 UEFA
 SoccerWay

Voetbal in Moldavië